Рајн Некер арена () је фудбалски стадион у Зинсхајму, Немачка. Представља домаћи терен немачке Бундеслигашке екипе ФК Хофенхајм. Стадион је сада  познат као ПреЗеро Арена (-{PreZero Arena}-), а раније као Вирсол Рхеин-Нецкар-Арена (-{Wirsol Rhein-Neckar-Arena}-) из разлога спонзорства, је вишенаменски стадион у Зинсхајму, Баден-Виртемберг, Немачка. Користи се углавном за фудбалске утакмице и домаћин је домаћих утакмица Хофенхајма 1899. Стадион има капацитет од 30.150 људи. Заменио је некадашњи терен ТСГ 1899 Хофенхајма, Дитмар-Хоп-Стадион..

Ово је највећи стадион у метрополитанској области Рајна-Некар, иако се налази у граду са само 36.000 становника.

Први такмичарски меч одигран је 31. јануара 2009. против ФК Енерги Котбус, а завршио се победом Хофенхајма резултатом 2 : 0. Стадион је био домаћин међународних утакмица на Светском првенству у фудбалу за жене 2011. Рајн Некар арена је била домаћин „2017 ДЕЛ Винтер Гаме“, утакмице хокеја на леду на отвореном између Адлер Манхајма и Швенинген Вајлд вингса 7. јануара 2017.

Интернационалне утакмице

Светско првенство у фудбалу за жене 2011.  
Рајн-Некар-Арена је била домаћин четири утакмице Светско првенство у фудбалу за жене 2011.

Фотографије стадиона

Референце

Види још 
 ФК Хофенхајм
 Бундеслига

Спољашње везе 

 Информације о стадиону и фотографије
 3Д модел арене Рајн Некар 
 Планови стадиона са сајта клуба  
 Стадиони света 

Стадиони у Немачкој